Un temple de Khnoum est un temple égyptien dédié au culte de Khnoum. Il en existe plusieurs :
 temple de Khnoum (Esna)
 temple de Khnoum (île Éléphantine)

Index égyptologique
Khnoum